Сом — національна валюта Киргизстану.
 Сом — національна валюта Узбекистану.
 Сом — рід риб родини Сомових, також використовується як загальна назва для представників ряду сомоподібних.
 «Сом» — тип радянських підводних човнів.

 Сом Микола Гнатович — український художник.
 Сом Микола Данилович — український поет.
 Шеррі Сом (; нар. 1974) — американська акторка.

Див. також 
 Сомов

українські прізвища